

Patronyme 

 Chris Donaldson (1975-) athlète néo-zélandais, spécialiste du sprint ;
 Clayton Donaldson (1984-), footballeur jamaïcain ;
 
 Denis Donaldson (1950-2006), membre de l'IRA et espion britannique mort assassiné ;
 Dorothy Mary Donaldson (1921-2003), première femme à occuper le poste de lord-maire de Londres ;
 Florence Maude Ewart née Donaldson (1864-1949), violoniste, professeur de musique et compositrice britannique ;
 Gary Donaldson (1952-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Henry Herbert Donaldson (1857-1938), neuroscientifique américain ;
 Ian Stuart Donaldson (1957-1993), chanteur punk britannique ;
 Jakim Donaldson (1983-), joueur américain de basket-ball ;
 James Donaldson (1957-), joueur américain de basket-ball ;
 
 Jesse M. Donaldson (1885-1970), homme politique américain ;
 Jimmy Donaldson(1998) ou MrBeast, vidéaste ;
 Joan Donaldson (1946-2006), journaliste canadienne ;
 Josh Donaldson (1985-), receveur de baseball ;
 Lily Donaldson (1987-), mannequin anglais ;
 Lou Donaldson (1926-), saxophoniste de jazz américain ;
 Mark Donaldson (1955-), un joueur de rugby à XV international néo-zélandais ;
 Mary Donaldson (1972-), princesse danoise originaire de Tasmanie ;
 Roger Donaldson (1945-), producteur de films, réalisateur et scénariste australien ;
 Simon Donaldson (1957-), mathématicien britannique ;
 Stephen R. Donaldson (1947-), écrivain de science-fiction américain ;
 Stuart Donaldson (1812-1867), premier Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud ;
 Sue Donaldson (1962-), auteure et philosophe canadienne ;
  (1945-2006), mathématicien américain connu pour sa défense de la cryonie ;
  ;
 Washington Harrison Donaldson (1840-1875), artiste de spectacles et aéronaute américain.

Lieux 

 Donaldson, communauté de l'Île-du-Prince-Édouard (Canada) ;
 Donaldson Air Force Base ;
 Donaldson (Arkansas) ;
 Donaldson (Minnesota).

Entreprises 
 Donaldson, un équipementier automobile américain basé à Bloomington dans le Minnesota.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Patronyme écossais